Канья значения:
 Канья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Флор Де Канья — бренд рома, поставляемый компанией Ликорера де Никарагуа.

Фамилии 
 Канья, Кальман (1869—1945) — венгерский политический, государственный и дипломатический деятель. Министр иностранных дел Венгрии (1933—1938).
 Канья, Рене (1852—1937) — французский историк-антиковед, специалист по латинской эпиграфике и истории римской Африки.
 Канья, Диего (род. 1970) — аргентинский футбольный тренер и бывший игрок.

Другие значения 
 Ка́нья — солнечный месяц (шестой из 12-и) в индийском календаре.

См. также